Arbeitsverbot steht für ein Verbot einer Erwerbstätigkeit, insbesondere:
 ein Arbeitsverbot für Asylsuchende, siehe:
 Arbeitsverbot für Asylsuchende mit Aufenthaltsgestattung (Deutschland)
 Aufenthaltstitel nach dem Asylgesetz (Österreich)
 in der jüdischen Religion: ein Arbeitsverbot an bestimmten Tagen, zum Beispiel 39 Melachot am Schabbat
 und andere

Oft auch als „Arbeitsverbot“ bezeichnet werden:
 Beschäftigungsverbote:
 im Rahmen des Mutterschutzes
 Verbot von Kinderarbeit
 Sonntagsruhe
 Berufsverbot (Deutschland)

Im Nationalsozialismus:
 Arbeitsverbote für Juden, siehe z. B. Reichsbürgergesetz
 Arbeitsverbote für Frauen, siehe z. B. Ehestandsdarlehen#Aufhebung des Arbeitsverbots
 Arbeitsverbote für Künstler, siehe Berufsverbot (Deutschland)#Arbeitsverbot für Künstler